Stara Zagora kan syfta på:

Bulgarien 

 Stara Zagora (region), 
 Obsjtina Stara Zagora, kommun, 
 Stara Zagora (regionhuvudort), Obsjtina Stara Zagora,